Die All-Ireland Senior Football Championship () wird, nach dem Hauptsponsor, auch oft als Bank of Ireland Football Championship bezeichnet. Sie ist der jährliche ausgetragene Hauptwettbewerb im Gaelic Football und wird von der Gaelic Athletic Association (GAA) organisiert. Die Spiele finden in der Zeit von Mai bis September statt. Das Finale, All-Ireland Final genannt, wurde bis 2017 am dritten oder vierten Sonntag im September, seitdem am 35. Sonntag des Jahres im Croke Park in Dublin statt. Der Sieger erhält den Sam Maguire Pokal (irisch Corn Shomhairle Mhic Uidhir).

Austragungsmodus 
An der Meisterschaft nehmen Auswahlteams aus 31 der 32 Countys in Irland teil. Lediglich Kilkenny nimmt nicht teil. Die Iren im Ausland werden durch je eine Mannschaft aus London und New York repräsentiert. Die Meisterschaft wird im K.O.-System ausgetragen. Wenn ein Spiel unentschieden endet, gibt es ein Wiederholungsspiel auf des Gegners Platz, das bis zur Entscheidung gespielt wird. Zunächst finden regionale Meisterschaften in den vier Provinzen Leinster, Munster, Ulster und Connacht (incl. London und New York) statt. Der jeweilige Meister ist direkt für das Viertelfinale der All-Ireland Meisterschaft qualifiziert. Die in den K.O.-Runden auf regionaler Ebene ausgeschiedenen Mannschaften haben noch eine zweite Chance sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Diese Qualifikationsrunde der ausgeschiedenen Mannschaften funktioniert nach folgendem Prinzip:
 Runde 1: An dieser Runde nehmen alle Countys (außer New York) teil, die sich nicht für das Halbfinale ihrer Provinz qualifizieren konnten. Insgesamt sind das 16 Teams.
 Runde 2: An dieser Runde nehmen die acht Sieger aus Runde 1 sowie die acht Verlierer der Provinz-Halbfinales statt.
 Runde 3: Teilnehmer sind die acht Sieger aus Runde 2.
 Runde 4: Die vier Verlierer der Provinzfinals spielen gegen die vier Gewinner aus Runde 3.

Im Viertelfinale werden dann zwei Vierer-Gruppen mit den Provinzmeistern und den Siegern aus Runde 4 gespielt. Anschließend folgen Halbfinale und Endspiel. Dieses System wurde im Jahr 2001 eingeführt, wobei die Viertelfinalgruppen erst 2018 das klassische Viertelfinale ersetzte, um mehr Spiele zu ermöglichen, aber dennoch das K.O.-System und die Provinzmeisterschaften beizubehalten. Vor 2001 gab es nur die vier Provinzmeisterschaften, deren Sieger das Halbfinale und Finale bestritten.

Die bisherigen Sieger 
Die Meisterschaft wird seit 1887 ausgetragen. Bisher konnten sich 19 Countys in die Siegerliste eintragen. Die erfolgreichsten Teams kommen aus den Provinzen Leinster und Munster.
Rekordsieger ist Kerry aus Munster mit 37 Titeln.

Anmerkungen:
 1.) Das Spiel wurde abgebrochen und Dublin der Titel zugesprochen.
 2.) Kerry weigerte sich, zum Endspiel nach Dublin zu reisen, da die Eisenbahngesellschaft dem Team keine ausreichenden Reisemöglichkeiten zur Verfügung stellte.

Siegerliste

Weblinks

Literatur 
 Jack Mahon: A History of Gaelic Football. Gill & Macmillan, Dublin 2001, ISBN 0-7171-3279-X.

Sportveranstaltung in Irland
Gaelic-Football-Wettbewerb
Gaelic Football (Irland)